Olgina steht für:

 Olgina, estnisches Dorf (estnisch alevik) in der Landgemeinde Vaivara (Vaivara vald)

Olgina ist der Familienname folgender Personen: